Stazione di Miseglia Inferiore – scalo attivato nel 1876 posto sul tracciato basso della ferrovia Marmifera, di diramazione per i tracciati per Canalie e Torano
 Stazione di Miseglia Superiore – scalo passante attivato nel 1890 posto sulla tratta alta della Marmifera